Улица Серикова () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Старая Подусовка. Пролегает от улицы Теробороны (Гагарина) до улицы Заньковецкой.

Примыкают улица Хмельницкого и переулок Подусовский.

История 
Улица 4-я Колея была проложена в 1956 году. Затем была переименована на  5-я Подусовская улица.

В 1950-х годах улица получила современное название — в честь Героя Советского Союза Василия Дмитриевича Серикова.

Застройка 
Улица пролегает в юго-западном направлении параллельно Подусовской улице. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой, начало непарной стороны занимает территория школы № 18 (Гагарина, 24).

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 740 СЄРИКОВА ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова